Bless the Martyr and Kiss the Child () — дебютный студийный альбом американской металкор-группы Norma Jean, выпущенный 13 августа 2002 года на лейбле Solid State Records. Это первый и последний альбом, в записи которого участвовали басист Джош Дулиттл и вокалист Джош Скогин; последний позже основал свою христкор-группу The Chariot. На песни «Memphis Will Be Laid to Waste» и «Face:Face» были сняты видеоклипы.

Об альбоме 
Ранее группа уже выпускала один студийный альбом под названием Throwing Myself, но тогда группа называлась «Luti-Kriss». Группа Luti-Kriss играла гибрид металкора и ню-метала, и ранее в группу входили Джош Своффорд (бас-гитара) и Мик Бэйли (клавишные, программирование). После их ухода, группа сменила своё название на «Norma Jean», кардинально сменив звучание в сторону маткора и христианского хардкора. Под новым названием группа записала две песни — «I Used to Hate Cellphones, but Now I Hate Car Accidents» и «The Shotgun Message», и выпустила их вместе с двумя песнями американской рок-группы mewithoutYou в качестве сплита — Norma Jean / mewithoutYou. На запись песни «Memphis Will Be Laid to Waste» был приглашён в качестве второго вокалиста Аарон Вайс из mewithoutYou.

В лимитированном издании альбома песня «Pretty Soon, I Don’t Know What, but Something Is Going to Happen» содержит сэмпл из американского психологического триллера 1998 года «π», снятый Дарреном Аронофски.

Весь альбом был записан в живую с небольшим наложением друг на друга звуков. В буклете сказано, что запись альбома проводилась без использования компьютеров.

Вдохновение на написание текста песни «Face:Face» было основано на прочтении 30 главы из Книги притчей Соломоновых.

Список композиций

Участники записи

Norma Jean 
 Джош Скогин — вокал
 Скотти Генри — лид-гитара
 Крис Джон Дэй — ритм-гитара
 Джош Дулиттл — бас-гитара
 Дэниел Дэвисон — барабаны

Производственный персонал 
 Аарон Вайс — вокал («Memphis Will Be Laid to Waste»), бубен, пианино
 Адам Дуткевич — продюсер
 Norma Jean — продюсер
 Алан Датчес — мастеринг
 Рой Калвер — A&R
 Дэвид Стюарт — фотограф

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы 2002 года
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Solid State Records
Альбомы Norma Jean
Альбомы металкора
Альбомы маткора